Branchiocerianthus är ett släkte av nässeldjur som beskrevs av Hans-Georg Mark 1898. Branchiocerianthus ingår i familjen Corymorphidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Hydrozoer
Branchiocerianthus